Havran bezeichnet 

 einen Berg im tschechischen Teil des Oberpfälzer Waldes; siehe Havran 
 einen Berg im slowakischen Gebirge Belianske Tatry, siehe Havran (Belianske Tatry)
 eine Kreisstadt in der Provinz Balıkesir in der Türkei; siehe Havran (Balıkesir) 

Havran u Jítravy ist ein Felsen im Lausitzer Gebirge; siehe Fellerkofel

Havraň bezeichnet eine Ortschaft in der Region Ústecký kraj der tschechischen Republik; siehe Havraň